Mars voor het Leven (Brussel) - anti-abortusdemonstratie in België
 Mars voor het Leven (Nederland) - anti-abortusdemonstratie in Nederland